Sweet Kisses — дебютный студийный альбом американской певицы Джессики Симпсон, выпущенный 23 ноября 1999 года на лейбле Columbia Records. Продажи диска составили 2 миллиона копий по всему миру, в результате чего общий объём продаж альбома достиг 4 миллионов.

Синглы 
 «I Wanna Love You Forever» — первый сингл с альбома и был выпущен в сентябре 1999 года. Его коммерческие продажи были особенно большие. Песня получила платиновый сертификат.
 «Where You Are» — второй сингл с альбома.
 «I Think I’m in Love with You» — третий и последний сингл с альбома.

Список композиций

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Джессики Симпсон